Nibypałanka (Pseudochirops) – rodzaj ssaka z podrodziny nibypałanek (Pseudochiropsinae) w obrębie rodziny pseudopałankowatych (Pseudocheiridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Australii i Nowej Gwinei.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 29–41 cm, długość ogona 27–37 cm; masa ciała 540–2200 g.

Systematyka

Etymologia  
Pseudochirops: rodzaj Pseudochirus Ogilby, 1836 (pseudopałanka); ωψ ōps, ωπος ōpos „wygląd”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki:
 Pseudochirops albertisii  – nibypałanka dżunglowa
 Pseudochirops coronatus  – nibypałanka samotna 
 Pseudochirops cupreus  – nibypałanka miedziana 
 Pseudochirops corinnae  – nibypałanka pluszowa
 Pseudochirops archeri  – nibypałanka zielonkawa  

Opisano również gatunek wymarły z pliocenu Australii:
 Pseudochirops winteri

Przypisy 

Pseudopałankowate